Pheng Xat Lao a été composé par Thongdy Sounthonevichit (1905-1968) en 1941 et adopté comme hymne national du Royaume du Laos en 1947. Les paroles originales ont été réécrites lorsque la République démocratique populaire lao fut établie en 1975.

Paroles

Langue laotienne
ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ລາວທຸກຖ້ວນຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນບໍ່ໃຫ້ພວກຈັກກະພັດ ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ ອິດສະລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້
ຕັດສິນໃຈສູ້ຊິງເອົາໄຊ ພາຊາດລາວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ

Transcription latine 
Xat Lao tang tae day ma, Lao thook thuan na xeut xoo soot chay,

Huam haeng huam chit huam chay, Samakkhi kan pen kamlang diao.

Det diao phom kan kao na, Boo xa xu kiat khong Lao,

Song seum xay sit pen chao, Lao thook xon phao sameu pab kan.

Bo hay fung chackkaphat, Lae phuak khay xat khao ma lob kuan,

Lao thang muan xoo ekkalat, Itsalaphab khong xat Lao vai,

Tatsin chay soo xing ao xay, Pa xat kao pay soo khuam vatthana.

Traduction française 
Depuis toujours, le peuple lao a illustré avec éclat la patrie,Toutes les énergies, tous les esprits, tous les cœurs comme une seule force,Avançant unis et décidés, honorant la dignité lao et proclamant le droit d'être maîtres d'eux-mêmes,Les Lao de toutes les ethnies sont égauxIls ne permettront plus jamais aux impérialistes et aux traîtres de leur nuireLe peuple tout entier sauvegardera l'indépendance et la liberté de la nation lao,Il est résolu à lutter et à vaincre pour mener la nation à la prospérité.

Paroles originales utilisées avant 1975

Langue laotienne 

 ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ ຂື້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ

 ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຼີ ຮ່ວມສາມັກຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ

 ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ ຮັກເຈົ້າປົກເກດເກສາ

 ໂຮມຮັກຮ່ວມສາສນາ ແຕ່ບູຮານມາຮັກສາດິນແດນ

 ບໍ່ໃຫ້ຊາດໃດມາລວນ ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ

 ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຼູ

 ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັນເທົາທຸກກັນ

Transcription latine 

 Xat Lao Tang Tae Deum Ma Keun Seu Leu Xa Yu Nay Asie,

 Xao Lao Pouk Pan Maitri Huam Samakkhi Hak Hoh Hoam Khen.

 Hak Xat Hak Pathet Hao Hak Jao Pok Ket Kesa,

 Hoam Hak Huam Sasna Tae Buhan Ma Haksa Din Dan.

 Bo Hay Xat Day Ma Luan Lavi Louk Kuan Gnat Gneng Xing Ao,

 Pai Keun Khao Ma choun Vounvay Sou Jon Tua Thay Than Tan Sattou,

 Xuay Xeut Xou Luad Neua Xeua Pao Fuen Fu Kou Ao Bantao Tuk Ken.

Traduction française 

 Depuis toujours, notre peuple lao était célèbre dans toute l'Asie. 

 Parce que les Laos étaient unis dans l'amour. 

 Encore aujourd'hui, ils aiment leur peuple et leur pays et se rallier autour de leurs dirigeants.

 Ils préservent la religion de leurs pères et protègent le sol de leurs ancêtres. 

 Ils ne permettront jamais à une autre nation de les menacer ou d'occuper leur territoire. 

 Chaque ennemi qui pénètre dans leur pays les trouveront prêts à se battre jusqu'à la mort. 

 Tous ensemble, ils peuvent restaurer l'ancienne gloire de leur sang et ils se tiendront dans les jours de danger.

Hymne national
Musique laotienne